

Geografia 
 Costache Negri – comune della Romania nel distretto di Galați
 Negri – comune della Romania nel distretto di Bacău

Persone

Pagine correlate
 Negro (disambigua)
 De Negri